Gardno steht für

 Jezioro Gardno, Strandsee in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, deutsch Garder See
 Gardno (Wolin), See auf der polnischen Insel Wolin, deutsch Jordansee
 Gardno (Gryfino) (ehemals Garden), Dorf in der polnischen Gemeinde Gryfino
 Gardno (Węgorzyno) (ehemals Gerdshagen), Dorf in der polnischen Gemeinde Węgorzyno